Spåntjärn kan avse:
Spåntjärnen, Värmland, sjö i Säffle kommun,  (4 ha)
Spåntjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (10,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn